Eleanor (cuyas variantes son Eléanor, Élinor, Ellinor, Elenor, Eleanore, Eleanour, Eleonor(a), Éléonore o Leonor) es un nombre femenino. Fue el nombre de un gran número de mujeres de la alta nobleza de Europa del Oeste durante la época medieval. Proviene del nombre del idioma occitano, Aliénor.

En la actualidad, el nombre fue popular en Estados Unidos entre las décadas de 1910 y 1920, llegando al puesto 25.° en 1920. Sin embargo, sufrió un declive en su uso y pasó al 600.° puesto en los 70, aunque ha subido al puesto 150.° a principios de los años 2010.

Los hipocorísticos comunes incluyen Ella, Ellie, Elly (etc.), Leonor, Leonora, Leonore, Leanora, Lenora (etc.). Nell, Nella, Nellie, Nelly, Nelda, Nelle, (etc.), Nora, Noor, Noreen, Norene, Nonie (etc.)

Origen
El nombre deriva del nombre occitano, Aliénor, que daría Eléanor o Eleonore.

Algunos pensaron que podía provenir de Leonor de Aquitania (1120-1204). Fue la hija de Aénor de Châtellerault, y se sugería que habiendo sido bautizada Aenor en honor a su madre, era llamada alia Aenor; es decir, "la otra Aenor", durante su infancia. Conservó dicho nombre durante su adultez; el nombre Aénor parece ser una latinización de un nombre de origen germánico desconocido.

Leonor de Aquitania, la mujer más poderosa de Europa en el siglo XII, fue la razón de la popularidad del nombre. Sin embargo, no se sabe con certeza que el nombre se originara a través de ella; hay registros de portadoras del nombre Alienor a principios del siglo XII, así como en los siglos X y XI.

Personas

Eleanor y variantes
 Eleanor Gwynn (conocida coloquialmente como "Nell") (1650-1687), actriz y amante de Carlos II de Inglaterra
 Ulrika Eleonora de Suecia, reina de Suecia entre 1719 y 1720
 Eleonora Catalina de Zweibrücken, princesa sueca
 Eleanor Marx (1855–1898), escritora británica e hija de Karl Marx
 Elinor Glyn (1864–1943), novelista británica
 Eleanour Sinclair Rohde (1881-1950), diseñadora de jardines británica
 Eleanor Farjeon (1881–1965), escritora británica
 Eleanor Roosevelt (1884–1962), primera dama del presidente estadounidense Franklin Roosevelt
 Élinor Wylie (1885–1928), escrita estadounidense
 Eleanor Boardman (1898–1991), actriz estadounidense
 Élinor Fair (1903–1957), actriz estadounidense
 Eleanor Audley (1905–1991), actriz estadounidense
 Eleanor Hibbert (1906–1993), novelista británica
 Eleanor Powell (1912–1982), bailarina y actriz estadounidense
 Eleanor Parker (1922-2013), actriz estadounidense
 Eleanor Helin (1932–2009), astrónoma estadounidense
 Élinor Ostrom (1933–2012), científica política y ganadora del Premio Nobel estadounidense
 Eleanor Duckworth (1935), psicóloga y educadora estadounidense
 Eleanor Bron (1938), actriz y escritora británica
 Eleanor McEvoy (1967), cantautora irlandesa
 Eleanor James (1986), actriz inglesa
 Eleonora "Ellen" van Dijk (1987), ciclista neerlandesa
 Élinor Crawley (1991), actriz irlandesa
 Eleanor Tomlinson (1992), actriz inglesa
 Eleonore von Habsburg (1994), modelo australiana
 Eleanor Lee (born 1999), actriz, cantante y modelo de Singapur
 Eleanor Worthington Cox (2001), actriz inglesa

Personajes ficticios
 Elanor Gardner, hija de Samwise Gamgee en El señor de los anillos de J.R.R. Tolkien
 Eleanor Butterbean, en la serie de televisión The Grim Adventures of Billy and Mandy
 Eleanor Douglas, en la novela Eleanor & Park de Rainbow Rowell.
 Eleanor "Ellie" Arroway, en la novela de 1985, Contact de Carl Sagan
 Eleanor Hume, personaje principal en el videojuego Tales of Berseria
 Eleanor Lamb, una de las protagonistas del videojuego BioShock 2 de Irrational Games.
 Eleanor Nash, personaje de Degrassi: The Next Generation
Eleanor Savage, interés amoroso de Amory Blaine en la obra de F. Scott Fitzgerald, A este lado del paraíso
 Eleanor Shellstrop, protagonista de The Good Place.
 Eleanor de Tristain, personaje del anime Zero no Tsukaima
 Elenore Baker, personaje secundario en el Madlax
 Eleanor Baker, actriz madre de Terry Grandchester en "Candy Candy"
 Éinor Dashwood, personaje de la novela Sentido y sensibilidad de Jane Austen
 Eleanor Tilney, personaje de la novela Northanger Abbey de Jane Austen
 Elinor Tyrell, doncella de Margaery Tyrell en la novela A Song of Ice and Fire.
 Elle Woods, personaje principal de Legally Blonde
 Eleanor Ellie Bishop, personaje de la serie de televisión NCIS
 Eleanor Ellie Bartowski-Woodcomb, de la serie Chuck Eleanor Henstridge, princesa del Reino Unido en The Royals''

Música
 "Elenore", canción de 1968 de The Turtles.
 "Eleanor Rigby", canción de 1966 de The Beatles.
 "Lady Eleanor", canción de 1971 de Lindisfarne.
 "Eleanor Put Your Boots On", canción de 2006 de Franz Ferdinand.

Véase también 
 
 
 
 

Nombres femeninos

Referencias